DLD steht für:
 delivered (zugestellt), Abkürzung im internationalen Funkverkehr
 Deutsche Linux-Distribution, die erste deutsche Linux-Distribution
 Digital Life Design, jährliche Konferenz in München
 Discover Local Diving, ein Programm ins Gerätetauchen, siehe Professional Association of Diving Instructors#Discover Local Diving
 Geilo Airport (IATA-Code), Flughafen bei Dagali, Hol (Norwegen), Provinz Viken, Norwegen

Abkürzung